Гордон, Хью:

  (1760—1823) — британский военный деятель, лейтенант-губернатор Джерси (1797—1806).
  (1909—2002) — австралийский ветеринар и паразитолог, президент Австралийской ассоциации ветеринаров (1941—1942) и Австралийского общества паразитологов (1968—1969).